Cmd может означать:

 cmd.exe — интерпретатор командной строки в некоторых операционных средах.
 .cmd — расширение пакетных файлов в некоторых операционных средах.
 Cmd — служебная клавиша на клавиатуре компьютеров Macintosh.
 «Creative Micro Designs» — американская компания.